

Letteratura 
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, pubblicato la prima volta a puntate sul St. Nicholas Magazine nel 1885

Cinema e televisione 
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – film britannico del 1914, diretto da F. Martin Thornton, interpretato da Gerald Royston (Cedric) e H. Agar Lyons (il conte).
 Il piccolo Lord (A kis lord) – film ungherese del 1918, diretto da Alexander Antalffy, interpretato da Tibor Lubinszky (Cedric) e Alexander Antalffy (il conte).
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – film statunitense del 1921, diretto da Alfred E. Green e Jack Pickford, interpretato da Mary Pickford (Cedric / Dearest) e Claude Gillingwater (il conte). 
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – film statunitense del 1936, diretto da John Cromwell, interpretato da Freddie Bartholomew (Cedric) e C. Aubrey Smith (il conte). 
 Il piccolo Lord (O Pequeno Lorde) – sceneggiato televisivo brasiliano del 1957, diretto da Júlio Gouveia e Antonino Seabra, interpretato da Rafael Neto (Cedric) e Libero Miguel (il conte).
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – miniserie televisiva britannico del 1957, interpretata da Richard O'Sullivan (Cedric) e Laidman Browne (il conte).
 Il piccolo Lord  – sceneggiato televisivo italiano del 1960, diretto da Vittorio Brignole, interpretato da Sandro Pistolini (Cedric) e Michele Malaspina (il conte).
 Il piccolo Lord (Der kleine Lord) – film per la televisione austriaco del 1962, 
 Il piccolo Lord (Der kleine Lord) – film per la televisione tedesco del 1962, diretto da Franz Josef Wild, interpretato da Manfred Kunst (Cedric) e Albrecht Schoenhals (il conte).
 Il piccolo Lord  – film per la televisione del 1971 diretto da Luciano Emmer e interpretato da Johnny Dorelli, Alice ed Ellen Kessler
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – miniserie televisiva britannico del 1976, diretta da Paul Annett e interpretata da Glenn Anderson (Cedric) e Paul Rogers (il conte).
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – film britannico del 1980, diretto da Jack Gold, interpretato da Rick Schroder (Cedric) e Alec Guinness (il conte).
 Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy) – miniserie televisiva britannico del 1995, diretta da Andrew Morgan e interpretata da Michael Benz (Cedric) e George Baker (il conte).
 Il piccolo Lord  – film per la televisione del 1996 diretto da Gianfranco Albano, interpretato da Francesco De Pasquale e Mario Adorf.

Fumetti 
 Il piccolo Lord  – fumetto di Yumiko Igarashi

Pagine correlate 
Piccolo Lord